ZINO – jedna z form działania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela
 Alec Zino – brytyjski ornitolog
 Zino Davidoff – twórca marki Davidoff
 Mohamad Al Zino – syryjski piłkarz
 zino – hipotetyczna cząstka elementarna